

Географические названия 
 Нуэва-Эспарта — один из штатов Венесуэлы.
 Нуэва-Эспарта — муниципалитет в Сальвадоре, в департаменте Ла-Унион.

Прочее 
 «Нуэва-Эспарта» — тип эскадренных миноносцев ВМС Венесуэлы.